El sis-cents (escrit 600 o DC segons el sistema de numeració utilitzat) és un nombre natural múltiple de cent que segueix al nombre 599 i precedeix al nombre 601. La seva representació binària és 1001011000, la representació octal 1130 i l'hexadecimal 258.
La seva factorització en nombres primers és 2³ × 3 × 5³ = 600.

Ocurrències del sis-cents
 Anys 600 i 600 aC

Nombres del 601 al 699 

600